MBN steht für:

 MBN Bau, 1969 gegründetes mittelständisches Bauunternehmen, mit Stammsitz in Georgsmarienhütte, Landkreis Osnabrück
 Maeil Broadcasting Network, südkoreanischer Fernsehsender
 Mount Barnett Airport (IATA-Code), Flugfeld von Mount Barnett Station, Western Australia
 Zambian Airways (ICAO-Code), sambische Fluggesellschaft

mbn steht für:
 Macaguán (ISO-639-3-Code), eine der Guahibo-Sprachen

Abkürzung